Летняя База — посёлок в городском округе Сокольский Нижегородской области.

Географическое положение 
Находится в лесах в 38 км к северо-востоку от посёлка Сокольское и в 130 км к северо-северо-западу от Нижнего Новгорода. В 2 км к югу от посёлка находится малая деревня Потахино.

Посёлок расположен на реке Шомохта, правобережная (основная) и левобережная части соединены пешеходными мостами. Автомобильный мост находится на юго-восточной окраине.

Транспорт 
Имеется подъездная автодорога от посёлка Сокольское и тупиковая дорога на запад в посёлок Новая Шомохта.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли  99% из 483 человек.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты городского округа Сокольский